НК Металац се односи на више хрватских фудбалских клубова:

 НК Металац Сисак
 НК Металац Осијек
 НК Металац Међурић
 НК Металац Загреб – бивши назив за НК Кустошија Загреб (hr)

Види још 
 ФК Металац (вишезначна одредница)